Українські медичні вісті — назва низки українських часописів, що видавалися в різні роки.
 Українські медичні вісті (1918) — двотижневий часопис наукової, практичної та громадсько-побутової медицини, орган Всеукраїнської спілки лікарів-українців, видавався в Києві 1918 року
 Українські медичні вісті (1925) — науковий медичний часопис, що видавався Київським медичним інститутом у 1925—1931 роках
 Українські медичні вісті (Львів) — науково-практичний часопис Всеукраїнського Лікарського Товариства, що видавався у Львові з 1918 року, відновлений у 1990-х

Примітки 

Медичні журнали
Наукові видання України